Арселија има више значења:

 Општина Арселија (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Арселија (Арселија, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Арселија (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику